Bei den Nordischen Skiweltmeisterschaften 1925 in Johannesbad / Janské Lázně in der Tschechoslowakei kam ein Wettbewerb im Skispringen zur Austragung.

Der Sprunglauf von der Rübezahl-Schanze (K-40) fand am Sonntag, dem 15. Februar 1925 vor etwa 12.000 Zuschauern statt. Im Wettbewerb vermochten sich 47 Skispringer zu klassieren.

Zum Weltmeister krönte sich der Deutschböhme Wilhelm Dick. Auf den Plätzen folgten der Norweger Henry Ljungmann und Franz Wende.

Die Teilnehmer wurden wie bei vielen Wettbewerben in der damaligen Zeit in Leistungs- und Altersklassen eingeteilt, wobei für den Gewinn der einzelnen Klassen auch
Preise ausgeschrieben waren. Für die Weltmeisterschaftswertung zählt hingegen nur die Allgemeine Reihung aller Klassen.

Skispringen 
Datum: Sonntag, 15. Februar 1925
Teilnehmer:  115 genannt; 60 gestartet, 47 gewertet.

Quellen 
 Die Skimeisterkämpfe in Johannisbad in: Neue Freie Presse vom 17. Februar 1925, Seite 9
 Die Skimeisterschaften von Mitteleuropa in Neuigkeits-Welt-Blatt vom 17. Februar 1925, Seite 6
 Skimeisterschaft von Mitteleuropa in: Prager Tagblatt vom 17. Februar 1925, Seite 6
 Narciarskie mistrzostwa Europy Środkowej. Czechosłowacja, Johannisbad (Jańskie Lazni). 12-15 lutego 1925 roku. in: Przegląd Sportowy vom 18. Februar 1925, Seite 9 (polnisch)
 Narciarskie mistrzostwa Europy Środkowej. Czechosłowacja, Johannisbad (Jańskie Lazni). 12-15 lutego 1925 roku. in: Przegląd Sportowy vom 18. Februar 1925, Seite 10 (polnisch)
 Po zawodach w Czechosłowacji / Konkurs u skokach in: Przegląd Sportowy vom 25. Februar 1925, Seite 6 (polnisch)
 Po zawodach w Czechosłowacji / Konkurs u skokach / Wynik mistrzostwa / Skoki in: Przegląd Sportowy vom 25. Februar 1925, Seite 7 (polnisch)
 Die Skimeisterschaft von Mitteleuropa in: Reichspost vom 16. Februar 1925, Seite 6
 Die Skimeisterschaften von Mitteleuropa in: Sport-Tagblatt vom 16. Februar 1925, Seite 7
 Das internationale Schirennen in Johannisbad in: Tages-Post (Linz) vom 18. Februar 1925, Seite 10
 Adam Kwieciński: Results of race – Johannisbad, TCH, 1925.02.15, MS Private Website mit Skisprungergebnissen, abgerufen am 5. Mai 2015
 Weltmeisterschaften: 12. Februar 1925 – Johannisbad (TCH), in: Jens Jahn, Egon Theiner: Enzyklopädie des Skispringens. Agon Sportverlag, Kassel 2004, s. 144. ISBN 3-89784-099-5

Skispringen
Manner 1925
Männerskisprungwettbewerb
Skispringen (Tschechoslowakei)